Horsham est une ville de l'État de Victoria, en Australie ;
 Horsham est une ville du Sussex de l'Ouest, en Angleterre, siège du conseil du district d'Horsham :
 Horsham est une ville du Worcestershire, en Angleterre ;
 Horsham St Faith est une ville du Norfolk, en Angleterre ;
 Horsham est une census-designated place (CDP) du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Homonymie de localités